Еліава Шалва Зурабович (; 18 (30) вересня 1883, Ганірі, Кутаїський повіт, Кутаїська губернія, Російська імперія— 3 грудня 1937) — грузинський радянський партійний і державний діяч.
 Лія Еліава (груз. ლია ელიავა; *28 травня 1934, Тбілісі — †8 жовтня 1998, Тбілісі) — грузинська акторка театру і кіно.
Грузинські прізвища